Guerra russo-turca (1768-1774)
 Guerra di Crimea